Köckert bzw. Koeckert ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Köckert (* 1974), deutsche Theologin und Kirchenhistorikerin
 Christian Köckert (* 1957), deutscher CDU-Politiker
 David Köckert (* 1979), Rechtsextremist
 Erich Köckert (1900–1943), deutscher Antifaschist
 Jacob Köckert (1596–1654), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Klassischer Philologe, Pädagoge und Bibliothekar, siehe Jacob Kockert
 Julius Köckert (1827–1918), deutscher Maler
 Matthias Köckert (* 1944), deutscher protestantischer Theologe
 Nicolas Koeckert (* 1979), deutscher Geiger
 Rudolf Koeckert (1913–2005), deutscher klassischer Violinist

Weitere Bedeutungen
 Koeckert-Quartett, deutsches Streichquartett